Панафриканская патриотическая конвергенция () — политическая партия Того, основана Эдемом Коджо в 1999 году.

История 
Панафриканская патриотическая конвергенция (ППК) была создана в августе 1999 года. Она объединила четыре политические партии страны: Тоголезский союз за демократию, возглавляемого Эдемом Коджо, Партию действия за демократию, возглавляемой Фрэнсисом Эко, Партию демократов за единство и Союз за демократию и солидарность во главе с Антуаном Фоли.

ППК, как часть Коалиции демократических сил, бойкотировала парламентские выборы 2002 года. В 2003 году лидер Эдем Коджо баллотировался в качестве кандидата от ППК на президентских выборах. Во время предвыборной кампании ППК призвала к дебатам по телевидению между Коджо и президентом Гнассингбе Эйадемой после того, как президентское Объединение тоголезского народа участвовала в личных нападках на Коджо. На этих выборах Коджо получил 0,96% голосов и занял пятое место. 

ППК призвала оппозицию объединиться, чтобы выдвинуть единого кандидата на президентских выборах 2005 года после смерти в феврале того года Эйадемы. После президентских выборов 2005 года Коджо был назначен премьер-министром 8 июня 2005 года. В правительстве, составленном Коджо 20 июня, другой член ППК, Жан-Люсьен Сави де Тове, был назначен министром торговли и промышленности.

На парламентских выборах 2007 года партия не смогла получить ни одного места.

Участие в выборах

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Политические партии Того
Панафриканизм